Мертл има више значења:
 Мертл (Минесота)
 Мертл (Мисисипи)